Roca del Mill, muntanya de 671 m que de Lluçà (Osona).
 Serrat de la Roca del Mill, muntanya de 694 m de Lluçà (Osona).
 Tossal de la Roca del Mill, muntanya de 721 m de l'Espunyola (Berguedà).